Malcolm kan som auktorsförkortning betyda:

 David R. Malcolm
 William M. Malcolm
 William McLagan Malcolm

Robotskapade auktorsförkortningar